36 Pomorski Pułk Artylerii – oddział artylerii 20 DPanc stacjonujący w Budowie;
 36 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii lekkiej 14 DP stacjonujący kolejno w Bydgoszczy, Siedlcach, i Choszcznie;